Federale begroting (België)
 Federale begroting (Duitsland)